Перхово — деревня Новоржевском районе Псковской области. Входит в состав Вехнянской волости.

Расположена в 21 км к западу от райцентра, города Новоржев, и в 10 км к юго-западу от волостного центра Вехно.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 33 жителя.

До 2005 года входила в состав ныне упразднённой Дубровской волости с центром в д. Дубровы.

Примечания 

Населённые пункты Новоржевского района